USS Converse ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, die nach Rear Admiral George A. Converse benannt wurden:

USS Converse (DD-291), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1930
 USS Converse (DD-509), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946 und später an Spanien übergeben als Almirante Valdés (D23); 1988 abgebrochen

Converse